Banished (computerspel), een stedenbouwspel, gemaakt door Shining Rock Software
 Banished (film), een documentaire uit 2007
 Banished (televisieserie), Britse dramaserie uit 2015